Fine Young Cannibals  – gruppo musicale britannico
 For your comments  – per i tuoi/vostri commenti
 For your consideration  – alla tua/vostra attenzione